Фёдор Иванович Радчу́к (; 1901/1902 — 1986) — украинский советский актёр. Народный артист УССР (1948). Лауреат Сталинской премии (1948).

Биография 

В 1921 году окончил драматическую школу в Киеве. С 1920 года играл на сцене Первого государственного театра УССР имени Шевченко в Киеве. В 1923 году приглашён Лесем Курбасом в его театр «Березиль». Вместе с театром в 1926 году переехал в Харьков. После разгрома театра остался в Харькове. В 1935—1972 годах — актёр Украинского драматического театра имени Шевченко в Харькове.

Радчук — актёр острой выразительности, его творческая индивидуальность наиболее полно раскрывалась в характерных ролях.

Роли в театре 
 Горие де Сан-Круа («Жакерия» Мериме, 1925),
 Бублик («Платон Кречет» Корнейчука, 1935),
 Баев («Земля» Вирты, 1938),
 Лизогуб («Богдан Хмельницкий» Корнейчука, 1939),
 Тевье («Тевье-молочник» по Шолом-Алейхему, 1940)
 Прокоп («Генерал Ватутин» Дмитерко, 1947),
 Чугунов («Волки и овцы» Островского, 1948),
 Яго («Отелло» Шекспира, 1952),
 Осип («Ревизор» Гоголя, 1952),
 могильщик («Гамлет» Шекспира, 1956).

Роли в кино 
 1931 — Колиивщина — Польский магнат
 1954 — Над Черемошем — Савва Дмитрак
 1955 — Любовь на рассвете
 1955 — Пламя гнева — Лисницкий
 1956 — Иван Франко — эпизод
 1956 — Кровавый рассвет — Панас Кандзюба
 1956 — Долина Синих скал — инженер Карпеко
 1958 — Киевлянка — профессор Зарудный
 1959 — Исправленному верить — Лосев

Награды и премии 
 Народный артист УССР (1948)
 орден Трудового Красного Знамени (24.11.1960)
 два ордена «Знак Почёта» (22.05.1947 и 30.06.1951)
 Сталинская премия второй степени (1948) — за исполнение роли Прокопа в спектакле «Генерал Ватутин» Л. Д. Дмитерко (1947)

Примечания 

Народные артисты Украинской ССР
Персоналии:Харьковский театр имени Т. Шевченко
Родившиеся в Волынской губернии